En los antiguos gremios de oficios mecánicos se llamaba alcalde alarife al presidente de la junta que además contaba con dos diputados y cuatro del oficio, a elección. 

Según las Ordenanzas de Sevilla eran obligaciones del alcalde alarife a examinar con dos acompañados a los aspirantes a oficiales de carpintería de lo blanco y de lo prieto, y entalladores y violeros, marcar con los veedores la madera que traían los mercaderes a Sevilla cobrando de derechos por su trabajo dos maravedís por carro, firmar el libro en que se asentaban los nombres de todos los oficiales aprobados el cual junto con los caudales del gremio se guardaban en un arca de tres llaves depositada en casa del alcalde. Todos los oficios se elegían el día de la fiesta del Corpus o al día siguiente.

Referencias
Diccionario general de arquitectura é iǹgeniería ..., Pelayo Clairac y Saenz, 1877

Antiguas ocupaciones